Кометник може бити:

 Кометник-Зубићи, насељено мјесто у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска
 Кометник-Јоргићи, насељено мјесто у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска